Jillian Armenante (née en 1968), actrice américaine.
 Jillian Evans (née en 1959), femme politique galloise.
 Jillian Hall (née en 1990), catcheuse américaine.
 Jillian Janson (née en 1995), actrice de films pornographiques américaine.
 Jillian Tamaki (née en 1980), dessinatrice de bande dessinée et illustratrice canadienne.